The Evil Within (computerspel), een computerspel van Tango Gameworks
 The Evil Within (1970), een dramafilm uit 1970
 The Evil Within (2017), een horrorfilm uit 2017